Монтесиљо има више значења:

 Монтесиљо (Абасоло), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Монтесиљо (Тепехи дел Рио де Окампо), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Монтесиљо (Сан Мигел ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Монтесиљо (Тескоко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику